|-
|(128251)||2003 SA247|| align=right|15,4|| align=right|3,028|| align=right|0,113|| align=right|10,26|| align=right|5,268||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128252)||2003 SG249|| align=right|15,2|| align=right|2,910|| align=right|0,078|| align=right|2,72|| align=right|4,964||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128253)||2003 SU258|| align=right|15,1|| align=right|3,031|| align=right|0,107|| align=right|3,27|| align=right|5,277||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128254)||2003 SL259|| align=right|14,6|| align=right|3,945|| align=right|0,274|| align=right|3,12|| align=right|7,836||HLD||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128255)||2003 SG270|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,107|| align=right|12,83|| align=right|5,393||MBA||24. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128256)||2003 SG284|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,082|| align=right|8,25|| align=right|5,639||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128257)||2003 SG292|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,103|| align=right|9,12|| align=right|5,221||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128258)||2003 SF297|| align=right|16,2|| align=right|2,767|| align=right|0,083|| align=right|4,27|| align=right|4,603||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128259)||2003 SQ297|| align=right|13,8|| align=right|3,227|| align=right|0,009|| align=right|31,98|| align=right|5,795||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128260)||2003 SP298|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,161|| align=right|21,20|| align=right|5,738||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128261)||2003 SX298|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,231|| align=right|3,74|| align=right|3,570||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128262)||2003 SL301|| align=right|15,6|| align=right|2,849|| align=right|0,073|| align=right|3,08|| align=right|4,808||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128263)||2003 SL303|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,237|| align=right|10,29|| align=right|4,356||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128264)||2003 SZ303|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,052|| align=right|10,62|| align=right|5,601||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128265)||2003 SF304|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,101|| align=right|11,85|| align=right|5,594||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128266)||2003 TB1|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,097|| align=right|18,37|| align=right|5,360||MBA||4. října 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(128267)||2003 TM6|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,043|| align=right|11,91|| align=right|5,478||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128268)||2003 TB7|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,144|| align=right|17,70|| align=right|5,684||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128269)||2003 TD14|| align=right|13,8|| align=right|3,174|| align=right|0,105|| align=right|16,22|| align=right|5,654||MBA||5. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128270)||2003 TV49|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|10,06|| align=right|5,427||MBA||3. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128271)||2003 UY3|| align=right|16,2|| align=right|3,036|| align=right|0,030|| align=right|3,89|| align=right|5,289||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128272)||2003 UD38|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|5,69|| align=right|4,189||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128273)||2003 UC52|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,252|| align=right|8,08|| align=right|3,693||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128274)||2003 UB58|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,025|| align=right|15,84|| align=right|5,286||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128275)||2003 UJ63|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,143|| align=right|11,07|| align=right|5,492||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128276)||2003 UM74|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,269|| align=right|11,53|| align=right|4,545||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128277)||2003 UR119|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,164|| align=right|13,08|| align=right|4,507||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128278)||2003 UL134|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,115|| align=right|8,35|| align=right|5,423||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128279)||2003 UG137|| align=right|14,9|| align=right|2,845|| align=right|0,148|| align=right|2,46|| align=right|4,798||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128280)||2003 UE139|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,050|| align=right|13,31|| align=right|5,433||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128281)||2003 UQ145|| align=right|15,2|| align=right|2,841|| align=right|0,072|| align=right|3,43|| align=right|4,788||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128282)||2003 UR156|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,099|| align=right|11,76|| align=right|5,396||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128283)||2003 UY166|| align=right|14,6|| align=right|2,976|| align=right|0,109|| align=right|9,78|| align=right|5,133||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128284)||2003 UZ167|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,053|| align=right|14,69|| align=right|5,293||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128285)||2003 UE183|| align=right|16,1|| align=right|3,025|| align=right|0,077|| align=right|1,28|| align=right|5,260||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128286)||2003 UC187|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,072|| align=right|8,89|| align=right|5,496||MBA||22. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128287)||2003 UZ196|| align=right|15,4|| align=right|3,017|| align=right|0,192|| align=right|1,65|| align=right|5,239||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128288)||2003 UZ209|| align=right|15,4|| align=right|2,921|| align=right|0,176|| align=right|3,96|| align=right|4,991||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128289)||2003 US254|| align=right|15,6|| align=right|3,024|| align=right|0,123|| align=right|2,47|| align=right|5,258||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128290)||2003 UR258|| align=right|15,4|| align=right|3,150|| align=right|0,152|| align=right|0,58|| align=right|5,590||MBA||25. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128291)||2003 UV258|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,220|| align=right|18,38|| align=right|5,528||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128292)||2003 WR39|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,098|| align=right|9,40|| align=right|5,318||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128293)||2003 WM84|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,160|| align=right|27,66|| align=right|5,621||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128294)||2003 WM95|| align=right|14,8|| align=right|2,952|| align=right|0,107|| align=right|3,14|| align=right|5,071||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128295)||2003 WD111|| align=right|14,7|| align=right|3,978|| align=right|0,169|| align=right|4,93|| align=right|7,934||HLD||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128296)||2003 WH153|| align=right|15,4|| align=right|3,213|| align=right|0,152|| align=right|18,45|| align=right|5,758||MBA||26. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128297)||2003 XD11|| align=right|15,8|| align=right|2,869|| align=right|0,073|| align=right|0,96|| align=right|4,858||MBA||13. prosince 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(128298)||2003 XR38|| align=right|15,7|| align=right|2,624|| align=right|0,098|| align=right|16,43|| align=right|4,250||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128299)||2003 YL61|| align=right|11,2|| align=right|5,259|| align=right|0,066|| align=right|21,83|| align=right|12,06||JUT||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128300)||2003 YH80|| align=right|16,0|| align=right|2,719|| align=right|0,175|| align=right|4,35|| align=right|4,483||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128301)||2003 YZ139|| align=right|11,8|| align=right|5,104|| align=right|0,051|| align=right|26,14|| align=right|11,54||JUT||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128302)||2004 AR9|| align=right|17,2|| align=right|2,288|| align=right|0,084|| align=right|3,90|| align=right|3,461||MBA||15. ledna 2004||Sandlot||G. Hug
|-
|(128303)||2004 AS26|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,195|| align=right|16,86|| align=right|4,382||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128304)||2004 BV10|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,044|| align=right|10,12|| align=right|5,410||MBA||17. ledna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(128305)||2004 BL47|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,058|| align=right|10,21|| align=right|5,531||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128306)||2004 BD55|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,172|| align=right|3,13|| align=right|3,567||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128307)||2004 BV56|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,122|| align=right|3,39|| align=right|3,713||MBA||23. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128308)||2004 BV72|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,199|| align=right|13,99|| align=right|4,309||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128309)||2004 BV93|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,077|| align=right|11,69|| align=right|4,002||MBA||28. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128310)||2004 BM114|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,183|| align=right|3,55|| align=right|3,624||MBA||29. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128311)||2004 CG74|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,203|| align=right|18,95|| align=right|5,616||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128312)||2004 CN75|| align=right|15,3|| align=right|2,966|| align=right|0,055|| align=right|11,58|| align=right|5,106||MBA||11. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128313)||2004 CB95|| align=right|14,4|| align=right|3,277|| align=right|0,244|| align=right|3,66|| align=right|5,931||MBA||12. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128314)||2004 CB109|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,260|| align=right|11,84|| align=right|3,738||MBA||15. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(128315)||2004 DK22|| align=right|15,6|| align=right|2,216|| align=right|0,119|| align=right|4,67|| align=right|3,298||MBA||17. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(128316)||2004 DG42|| align=right|16,9|| align=right|2,263|| align=right|0,095|| align=right|5,11|| align=right|3,404||MBA||19. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128317)||2004 DO44|| align=right|15,2|| align=right|3,099|| align=right|0,121|| align=right|4,00|| align=right|5,455||MBA||17. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128318)||2004 ER18|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,248|| align=right|10,57|| align=right|3,762||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128319)||2004 EF25|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,180|| align=right|6,48|| align=right|3,338||MBA||15. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128320)||2004 EX35|| align=right|15,8|| align=right|2,978|| align=right|0,017|| align=right|11,19|| align=right|5,138||MBA||13. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128321)||2004 EF43|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,152|| align=right|2,61|| align=right|3,641||MBA||15. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(128322)||2004 EH60|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,120|| align=right|4,71|| align=right|3,277||MBA||15. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128323)||2004 ES72|| align=right|16,8|| align=right|2,158|| align=right|0,211|| align=right|3,91|| align=right|3,170||MBA||15. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(128324)||2004 EQ79|| align=right|16,6|| align=right|2,255|| align=right|0,183|| align=right|4,86|| align=right|3,387||MBA||15. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128325)||2004 EF115|| align=right|15,8|| align=right|2,962|| align=right|0,117|| align=right|2,24|| align=right|5,097||MBA||14. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128326)||2004 FN|| align=right|16,8|| align=right|1,816|| align=right|0,055|| align=right|20,31|| align=right|2,447||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128327)||2004 FP14|| align=right|17,3|| align=right|1,965|| align=right|0,045|| align=right|21,70|| align=right|2,754||MBA||16. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(128328)||2004 FU15|| align=right|16,6|| align=right|1,920|| align=right|0,041|| align=right|19,72|| align=right|2,659||MBA||20. března 2004||Siding Spring||Siding Spring
|-
|(128329)||2004 FK21|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,116|| align=right|5,58|| align=right|3,437||MBA||16. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128330)||2004 FX27|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,201|| align=right|2,39|| align=right|3,735||MBA||17. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128331)||2004 FM46|| align=right|17,6|| align=right|2,186|| align=right|0,159|| align=right|3,03|| align=right|3,231||MBA||17. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128332)||2004 FC50|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,222|| align=right|8,03|| align=right|3,530||MBA||18. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128333)||2004 FL55|| align=right|15,4|| align=right|2,862|| align=right|0,056|| align=right|2,73|| align=right|4,840||MBA||19. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128334)||2004 FO65|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,144|| align=right|3,36|| align=right|3,437||MBA||19. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128335)||2004 FP79|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,295|| align=right|4,70|| align=right|4,164||MBA||20. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128336)||2004 FP107|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,176|| align=right|4,11|| align=right|3,404||MBA||20. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128337)||2004 FD111|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,151|| align=right|9,27|| align=right|3,550||MBA||25. března 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128338)||2004 FQ111|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,227|| align=right|0,17|| align=right|3,579||MBA||26. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128339)||2004 FP118|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,160|| align=right|3,93|| align=right|3,422||MBA||22. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128340)||2004 FM121|| align=right|16,0|| align=right|2,745|| align=right|0,134|| align=right|9,85|| align=right|4,548||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128341)||2004 FR128|| align=right|16,2|| align=right|1,884|| align=right|0,055|| align=right|21,27|| align=right|2,585||MBA||27. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(128342)||2004 FS157|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,295|| align=right|10,06|| align=right|4,021||MBA||17. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128343)||2004 GQ5|| align=right|16,1|| align=right|2,689|| align=right|0,188|| align=right|7,11|| align=right|4,410||MBA||11. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128344)||2004 GW7|| align=right|16,8|| align=right|2,178|| align=right|0,076|| align=right|2,91|| align=right|3,214||MBA||12. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128345)||2004 GY18|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,159|| align=right|8,35|| align=right|4,158||MBA||15. dubna 2004||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(128346)||2004 GQ19|| align=right|16,0|| align=right|1,901|| align=right|0,069|| align=right|24,25|| align=right|2,619||MBA||15. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128347)||2004 GB23|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,171|| align=right|2,20|| align=right|3,179||MBA||12. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128348)||2004 GK27|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,262|| align=right|12,64|| align=right|4,140||MBA||15. dubna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128349)||2004 GP30|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,145|| align=right|6,01|| align=right|3,408||MBA||12. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128350)||2004 GE31|| align=right|16,1|| align=right|2,187|| align=right|0,092|| align=right|3,44|| align=right|3,235||MBA||13. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128351)||2004 GD35|| align=right|17,5|| align=right|2,267|| align=right|0,151|| align=right|1,71|| align=right|3,413||MBA||13. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128352)||2004 GY37|| align=right|20,4|| align=right|2,200|| align=right|0,199|| align=right|5,77|| align=right|3,262||MBA||14. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128353)||2004 GK39|| align=right|15,8|| align=right|2,172|| align=right|0,237|| align=right|2,74|| align=right|3,201||MBA||15. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128354)||2004 GL42|| align=right|16,5|| align=right|2,690|| align=right|0,052|| align=right|2,50|| align=right|4,411||MBA||14. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128355)||2004 GE66|| align=right|17,5|| align=right|2,365|| align=right|0,186|| align=right|1,05|| align=right|3,636||MBA||13. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128356)||2004 GD76|| align=right|16,5|| align=right|2,482|| align=right|0,151|| align=right|0,64|| align=right|3,909||MBA||15. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128357)||2004 HV2|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|12,02|| align=right|4,252||MBA||16. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128358)||2004 HS4|| align=right|16,5|| align=right|2,173|| align=right|0,204|| align=right|6,80|| align=right|3,203||MBA||16. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128359)||2004 HV4|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,157|| align=right|4,07|| align=right|3,573||MBA||16. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128360)||2004 HK18|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,257|| align=right|5,38|| align=right|4,126||MBA||17. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128361)||2004 HP18|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,192|| align=right|4,75|| align=right|3,422||MBA||17. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128362)||2004 HW19|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,145|| align=right|4,70|| align=right|3,270||MBA||20. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128363)||2004 HL28|| align=right|17,2|| align=right|2,389|| align=right|0,241|| align=right|6,78|| align=right|3,691||MBA||20. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128364)||2004 HM29|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,205|| align=right|5,09|| align=right|3,354||MBA||21. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128365)||2004 HJ44|| align=right|16,4|| align=right|2,236|| align=right|0,213|| align=right|4,19|| align=right|3,342||MBA||21. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128366)||2004 HX44|| align=right|17,4|| align=right|2,284|| align=right|0,198|| align=right|0,74|| align=right|3,450||MBA||21. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128367)||2004 HM53|| align=right|16,8|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|1,84|| align=right|3,690||MBA||25. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128368)||2004 HH59|| align=right|16,7|| align=right|2,262|| align=right|0,118|| align=right|3,62|| align=right|3,402||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128369)||2004 HT62|| align=right|15,8|| align=right|3,067|| align=right|0,190|| align=right|0,81|| align=right|5,369||MBA||30. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128370)||2004 HB72|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,041|| align=right|4,72|| align=right|4,170||MBA||25. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128371)||2004 HO74|| align=right|15,5|| align=right|2,943|| align=right|0,142|| align=right|11,00|| align=right|5,047||MBA||30. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128372)||2004 JE2|| align=right|16,1|| align=right|1,904|| align=right|0,114|| align=right|24,83|| align=right|2,626||MBA||9. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(128373)||2004 JV5|| align=right|15,1|| align=right|2,999|| align=right|0,077|| align=right|12,52|| align=right|5,192||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(128374)||2004 JW26|| align=right|17,2|| align=right|2,216|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|3,297||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128375)||2004 JO27|| align=right|16,8|| align=right|2,399|| align=right|0,190|| align=right|7,29|| align=right|3,716||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128376)||2004 JS27|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,216|| align=right|1,68|| align=right|3,677||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128377)||2004 JB28|| align=right|15,5|| align=right|3,216|| align=right|0,183|| align=right|2,42|| align=right|5,766||MBA||12. května 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128378)||2004 JB29|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,235|| align=right|11,26|| align=right|3,888||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128379)||2004 JQ33|| align=right|17,3|| align=right|2,219|| align=right|0,127|| align=right|5,63|| align=right|3,304||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128380)||2004 JF34|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,164|| align=right|7,79|| align=right|3,321||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128381)||2004 JB35|| align=right|15,6|| align=right|2,743|| align=right|0,154|| align=right|8,40|| align=right|4,541||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128382)||2004 JH35|| align=right|16,3|| align=right|2,156|| align=right|0,167|| align=right|3,54|| align=right|3,165||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128383)||2004 JW52|| align=right|13,3|| align=right|5,148|| align=right|0,030|| align=right|9,73|| align=right|11,69||JUT||9. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128384)||2004 KV3|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,070|| align=right|5,47|| align=right|3,507||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128385)||2004 KD4|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,227|| align=right|4,16|| align=right|4,096||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128386)||2004 KL5|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,052|| align=right|2,77|| align=right|3,621||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128387)||2004 KH8|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,202|| align=right|2,09|| align=right|4,211||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128388)||2004 KD13|| align=right|15,9|| align=right|1,931|| align=right|0,037|| align=right|24,34|| align=right|2,683||MBA||23. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128389)||2004 KG14|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,046|| align=right|16,04|| align=right|5,556||MBA||22. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(128390)||2004 KQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,239|| align=right|26,19|| align=right|4,110||MBA||23. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128391)||2004 LQ|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,164|| align=right|24,09|| align=right|3,511||MBA||8. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128392)||2004 LY|| align=right|14,2|| align=right|3,018|| align=right|0,093|| align=right|23,34|| align=right|5,242||MBA||9. června 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128393)||2004 LE3|| align=right|17,0|| align=right|2,329|| align=right|0,170|| align=right|6,33|| align=right|3,553||MBA||6. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128394)||2004 LG3|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,169|| align=right|8,46|| align=right|4,121||MBA||6. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128395)||2004 LE5|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,120|| align=right|10,82|| align=right|4,033||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128396)||2004 LK5|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,212|| align=right|5,74|| align=right|3,783||MBA||12. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128397)||2004 LL5|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,057|| align=right|2,37|| align=right|5,234||MBA||6. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128398)||2004 LU6|| align=right|17,1|| align=right|2,370|| align=right|0,180|| align=right|2,46|| align=right|3,648||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128399)||2004 LO7|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,179|| align=right|15,84|| align=right|4,489||MBA||11. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128400)||2004 LD8|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|23,46|| align=right|3,668||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128401)||2004 LO9|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,171|| align=right|1,17|| align=right|4,318||MBA||13. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128402)||2004 LS9|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,191|| align=right|1,59|| align=right|3,653||MBA||13. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128403)||2004 LT10|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,145|| align=right|6,20|| align=right|3,508||MBA||8. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128404)||2004 LU13|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,217|| align=right|4,55|| align=right|4,160||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128405)||2004 LE15|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,182|| align=right|13,27|| align=right|4,271||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128406)||2004 LF15|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,103|| align=right|7,81|| align=right|3,709||MBA||11. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128407)||2004 LP15|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,294|| align=right|15,87|| align=right|5,454||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128408)||2004 LJ16|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,308|| align=right|21,46|| align=right|3,760||MBA||12. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(128409)||2004 LL16|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,287|| align=right|12,17|| align=right|3,672||MBA||12. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128410)||2004 LM16|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,196|| align=right|3,34|| align=right|3,697||MBA||12. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128411)||2004 LO16|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,137|| align=right|13,89|| align=right|4,034||MBA||12. června 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128412)||2004 LZ16|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,223|| align=right|10,44|| align=right|5,617||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128413)||2004 LR17|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,116|| align=right|12,41|| align=right|3,497||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128414)||2004 LO18|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,114|| align=right|26,96|| align=right|4,367||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128415)||2004 LZ21|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,185|| align=right|13,15|| align=right|4,192||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128416)||2004 LC22|| align=right|14,7|| align=right|2,909|| align=right|0,225|| align=right|13,02|| align=right|4,962||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128417)||2004 LK24|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,062|| align=right|11,84|| align=right|5,504||MBA||12. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(128418)||2004 LN24|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,235|| align=right|24,84|| align=right|5,534||MBA||12. června 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128419)||2004 LK29|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,116|| align=right|3,43|| align=right|3,763||MBA||14. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128420)||2004 MS|| align=right|13,6|| align=right|3,970|| align=right|0,190|| align=right|7,14|| align=right|7,910||HLD||16. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128421)||2004 MB1|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,244|| align=right|11,86|| align=right|4,179||MBA||16. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128422)||2004 MC1|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|12,69|| align=right|4,185||MBA||16. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128423)||2004 MD1|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,193|| align=right|8,72|| align=right|3,573||MBA||16. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128424)||2004 MM1|| align=right|15,6|| align=right|1,933|| align=right|0,085|| align=right|18,06|| align=right|2,687||MBA||17. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128425)||2004 MT5|| align=right|15,3|| align=right|3,155|| align=right|0,175|| align=right|9,42|| align=right|5,603||MBA||20. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128426)||2004 MP6|| align=right|17,1|| align=right|2,278|| align=right|0,091|| align=right|5,61|| align=right|3,437||MBA||18. června 2004||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(128427)||2004 MQ7|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,103|| align=right|6,76|| align=right|4,129||MBA||28. června 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128428)||2004 NJ|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,223|| align=right|1,97|| align=right|3,764||MBA||8. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128429)||2004 NK|| align=right|15,9|| align=right|2,608|| align=right|0,095|| align=right|2,39|| align=right|4,212||MBA||8. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128430)||2004 NC1|| align=right|15,6|| align=right|2,869|| align=right|0,195|| align=right|5,79|| align=right|4,860||MBA||7. července 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128431)||2004 NO1|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,156|| align=right|7,04|| align=right|4,103||MBA||9. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128432)||2004 NX1|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,139|| align=right|7,43|| align=right|3,682||MBA||9. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128433)||2004 NY1|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,256|| align=right|13,79|| align=right|5,403||MBA||9. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128434)||2004 NJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,231|| align=right|14,42|| align=right|3,651||MBA||9. července 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128435)||2004 NF4|| align=right|14,3|| align=right|2,950|| align=right|0,236|| align=right|19,66|| align=right|5,066||MBA||13. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128436)||2004 NA7|| align=right|15,6|| align=right|3,101|| align=right|0,319|| align=right|6,16|| align=right|5,459||MBA||11. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128437)||2004 NQ7|| align=right|16,1|| align=right|1,956|| align=right|0,088|| align=right|23,18|| align=right|2,735||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128438)||2004 NY9|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,126|| align=right|10,57|| align=right|5,421||MBA||9. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128439)||2004 NA11|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,168|| align=right|5,64|| align=right|3,503||MBA||10. července 2004||Catalina||CSS
|-
|(128440)||2004 NG13|| align=right|15,6|| align=right|3,036|| align=right|0,082|| align=right|2,02|| align=right|5,290||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128441)||2004 NR14|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,180|| align=right|6,42|| align=right|4,214||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128442)||2004 NE15|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,241|| align=right|9,39|| align=right|5,787||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128443)||2004 NN16|| align=right|14,6|| align=right|2,954|| align=right|0,145|| align=right|12,13|| align=right|5,077||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128444)||2004 NQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,139|| align=right|3,98|| align=right|4,082||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128445)||2004 ND20|| align=right|15,3|| align=right|2,287|| align=right|0,197|| align=right|20,44|| align=right|3,458||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128446)||2004 NJ21|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,189|| align=right|1,49|| align=right|3,710||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128447)||2004 NZ21|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,748||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128448)||2004 NU23|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,164|| align=right|20,27|| align=right|5,736||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128449)||2004 NX23|| align=right|14,5|| align=right|2,885|| align=right|0,102|| align=right|11,05|| align=right|4,900||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128450)||2004 NX24|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,165|| align=right|21,79|| align=right|3,490||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128451)||2004 NC25|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,298|| align=right|7,97|| align=right|3,519||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128452)||2004 NJ25|| align=right|17,1|| align=right|2,326|| align=right|0,168|| align=right|4,90|| align=right|3,547||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128453)||2004 NR26|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,162|| align=right|2,53|| align=right|5,321||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128454)||2004 NX26|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,122|| align=right|23,08|| align=right|5,700||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128455)||2004 NZ27|| align=right|16,6|| align=right|2,374|| align=right|0,127|| align=right|5,52|| align=right|3,657||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128456)||2004 NL28|| align=right|17,0|| align=right|2,370|| align=right|0,130|| align=right|2,25|| align=right|3,648||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128457)||2004 NW28|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,056|| align=right|15,12|| align=right|4,058||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128458)||2004 NE29|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,241|| align=right|10,88|| align=right|4,629||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128459)||2004 NS29|| align=right|16,0|| align=right|2,742|| align=right|0,070|| align=right|5,84|| align=right|4,540||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128460)||2004 NZ31|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,124|| align=right|7,84|| align=right|4,834||MBA||15. července 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128461)||2004 OA|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,090|| align=right|8,53|| align=right|3,508||MBA||16. července 2004||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(128462)||2004 OU4|| align=right|16,0|| align=right|2,977|| align=right|0,192|| align=right|1,12|| align=right|5,136||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128463)||2004 OD5|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,008|| align=right|4,48|| align=right|4,492||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128464)||2004 OZ7|| align=right|15,9|| align=right|3,087|| align=right|0,215|| align=right|7,90|| align=right|5,424||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128465)||2004 OJ9|| align=right|15,7|| align=right|2,935|| align=right|0,103|| align=right|2,99|| align=right|5,027||MBA||20. července 2004||Great Shefford||P. Birtwhistle
|-
|(128466)||2004 OH10|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,023|| align=right|6,89|| align=right|4,610||MBA||21. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128467)||2004 OH11|| align=right|15,6|| align=right|2,792|| align=right|0,222|| align=right|8,75|| align=right|4,664||MBA||25. července 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128468)||2004 OK11|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,194|| align=right|9,39|| align=right|5,512||MBA||25. července 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128469)||2004 OH12|| align=right|16,0|| align=right|3,174|| align=right|0,190|| align=right|1,19|| align=right|5,653||MBA||28. července 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128470)||2004 OX12|| align=right|15,0|| align=right|3,206|| align=right|0,148|| align=right|5,04|| align=right|5,739||MBA||28. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128471)||2004 OG13|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,093|| align=right|6,14|| align=right|3,736||MBA||16. července 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128472)||2004 PS|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,312|| align=right|4,84|| align=right|3,703||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128473)||2004 PV|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,093|| align=right|1,84|| align=right|4,178||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128474)||2004 PD1|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,074|| align=right|10,19|| align=right|5,386||MBA||7. srpna 2004||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(128475)||2004 PW1|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,200|| align=right|4,30|| align=right|5,350||MBA||6. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128476)||2004 PE3|| align=right|15,0|| align=right|3,129|| align=right|0,072|| align=right|11,13|| align=right|5,533||MBA||3. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128477)||2004 PH3|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,106|| align=right|11,04|| align=right|5,145||MBA||3. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128478)||2004 PU3|| align=right|14,9|| align=right|3,159|| align=right|0,087|| align=right|17,69|| align=right|5,613||MBA||3. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128479)||2004 PE4|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|11,01|| align=right|3,676||MBA||4. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128480)||2004 PK4|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,157|| align=right|9,55|| align=right|4,036||MBA||5. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128481)||2004 PE6|| align=right|15,8|| align=right|2,552|| align=right|0,208|| align=right|6,85|| align=right|4,077||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128482)||2004 PH7|| align=right|15,3|| align=right|3,128|| align=right|0,221|| align=right|5,08|| align=right|5,531||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128483)||2004 PV8|| align=right|16,7|| align=right|2,336|| align=right|0,185|| align=right|3,32|| align=right|3,570||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128484)||2004 PZ9|| align=right|16,5|| align=right|2,631|| align=right|0,161|| align=right|1,42|| align=right|4,268||MBA||6. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128485)||2004 PD10|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,214|| align=right|7,35|| align=right|3,414||MBA||6. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128486)||2004 PB11|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,137|| align=right|1,41|| align=right|3,792||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128487)||2004 PN11|| align=right|16,1|| align=right|2,520|| align=right|0,110|| align=right|2,14|| align=right|3,999||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128488)||2004 PX12|| align=right|15,6|| align=right|3,046|| align=right|0,163|| align=right|3,15|| align=right|5,315||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128489)||2004 PU13|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,194|| align=right|0,99|| align=right|3,816||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128490)||2004 PW13|| align=right|14,3|| align=right|3,177|| align=right|0,213|| align=right|24,73|| align=right|5,662||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128491)||2004 PF15|| align=right|17,0|| align=right|2,306|| align=right|0,173|| align=right|3,76|| align=right|3,502||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128492)||2004 PH15|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,063|| align=right|12,27|| align=right|5,444||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128493)||2004 PQ15|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,308|| align=right|6,90|| align=right|4,364||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128494)||2004 PE16|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|5,17|| align=right|3,569||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128495)||2004 PP16|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,189|| align=right|3,90|| align=right|5,615||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128496)||2004 PV16|| align=right|17,5|| align=right|2,140|| align=right|0,073|| align=right|3,36|| align=right|3,130||MBA||7. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128497)||2004 PA17|| align=right|14,4|| align=right|2,958|| align=right|0,050|| align=right|10,02|| align=right|5,086||MBA||7. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128498)||2004 PB17|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,263|| align=right|9,32|| align=right|3,838||MBA||8. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128499)||2004 PH17|| align=right|16,0|| align=right|2,865|| align=right|0,084|| align=right|0,80|| align=right|4,848||MBA||8. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128500)||2004 PJ17|| align=right|16,3|| align=right|2,676|| align=right|0,092|| align=right|1,57|| align=right|4,376||MBA||8. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek